Рен или Ренн (, ; ) — город и коммуна во Франции, префектура департамента Иль и Вилен и административный центр региона Бретань. Город расположен на западе Франции, в 308 км от Парижа, в месте слияния рек Иль и Вилен. По состоянию на 2018 год в Ренне проживало 217 728 жителей.

История 

Название городу дало кельтское племя редонов, обитавшее здесь в древности. Столица редонов, давшая начало Рену, стояла на перекрёстке основных дорог области Арморика. Реннская епархия ведёт отсчёт своей истории с IV века. В Средние века графы Ренна оспаривали у графов Нанта главенство в Бретани. Соперничество между Нантом и Реном продолжалось и после присоединения Бретани к Франции в начале XVI века.

В 1491 году, во время войны с Бретанью, французская армия короля Карла VIII безуспешно атаковала Рен. Бретань уже повсеместно капитулировала, но Рен сопротивлялся. Защитники города были полны решимости сопротивляться до смерти, но герцогиня Анна Бретонская предпочла вести переговоры. В результате был заключен Реннский договор от 15 ноября 1491 года, предусматривавший ее брак с Карлом VIII и последующее объединение Бретани с Французским королевством. Анна ревностно охраняла автономию Бретани, и в договоре было указано, что правосудие в Бретани будет и впредь осуществляться в соответствии с принятыми здесь практикой и обычаями, и это условие соблюдается до сих пор.

Средневековый Рен был уничтожен великим пожаром 1720 года, однако уцелел Дворец парламента Бретани с пышно декорированным главным залом. Центр города, заново выстроенный в XVIII веке, может служить примером градостроительной политики классицизма с широкими улицами, расположенными перпендикулярно друг к другу. Парадную застройку времён Людовика XV представляет городская ратуша. Тогда же была канализирована река Вилен.

Во время Великой французской революции служил плацдармом для подавления Вандейского мятежа. В годы Второй мировой войны Рен сильно пострадал от бомбардировок как немцев, так и союзников: погибли тысячи горожан, были разрушены многие старинные здания, включая городской музей.

Достопримечательности 
 Памятники гражданской архитектуры старого порядка: дворец парламента Бретани (1618—1655), Реннская ратуша (1722), здания университета, дворец Святого Георгия (бывшая резиденция епископа, 1672), городская опера.
 Религиозные памятники: собор Сен-Совёр XVIII века, готическая церковь Сен-Жермен, Реннский собор. Последний заложен в XII веке, в 1490 г. частично обрушился, новый фасад возведён в XVI—XVII вв., в XVIII веке разобран из страха перед новым обрушением, к 1844 г. возведён заново в стиле классицизма.
 Ботанический сад Табор, открыт для посещения в 1868 году.

Экономика 
Традиционно в Рене были предприятия машиностроения, развиты гончарное, мебельное и кожевенное производства, была развита торговля скотом, птицей, хлебом, мёдом, воском и лесом.
Сейчас в Рене есть предприятия таких компаний, как Citroën, France Telecom.

Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,2 %
 промышленность — 4,5 %
 строительство — 4,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 51,0 %
 государственные и муниципальные службы — 39,5 %

Уровень безработицы (2018) — 16,1 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Иль и Вилен — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 410 (Франция в целом — 21 730, департамент Иль и Вилен — 22 230).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Левые управляют Ренном с 1977 года. С 2014 года пост мэра занимает член Социалистической партии Натали Аппере (Nathalie Appéré), бывший депутат Национального собрания Франции. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею левый список победил во 2-м туре, получив 65,35 % голосов (из трех списков).

Образование и культура 
В XIX веке университеты (около 60 000 студентов) состояли из факультетов юридического, философского и физико-математического и фармацевтического института. В конце века в городе были общественная библиотека (600 тыс. томов), консерватория, художественная школа, учительская семинария (мужская и женская), земледельческое училище. В настоящее время действуют Университет Ренн I и Университет Ренн II Верхней Бретани.

25 апреля 2010 года в Рене прошёл международный рок-фестиваль Thrash and Burn European Tour 2010.

Спорт 
В Рене базируется футбольный клуб «Стад Ренне» (известный неофициально просто как «Ренн»).

Транспорт 

С 2002 года действует полностью автоматический, без машинистов, Реннский метрополитен с 15 станциями. До 2008 года Ренн был самым маленьким городом в мире с полноценным метро (пальму первенства отобрал Лозаннский метрополитен).

Климат

Города-побратимы 
  Сетиф, Алжир
  Лёвен (, , ), Бельгия
  Эксетер (), Великобритания
  Хюэ (), Вьетнам
  Эрланген (), Германия
  Корк (, ), Ирландия
  Алма-Ата (), Казахстан
  Цзинань, Китай
  Бандиагара, Мали
  Познань, Польша
  Сибиу (), Румыния
  Рочестер (), штат Нью-Йорк, США
  Брно (), Чехия
  Сэндай (), Япония

Примечания

Литература

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Официальный сайт мэрии Рена
 Бретанский парламент

Галерея 

Города Бретани

Бывшие столицы
Коммуны департамента Иль и Вилен
Префектуры Франции
Центры регионов Франции